Il doppio  dell'Open de Rennes 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Philipp Marx e Florin Mergea hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Pierre-Hugues Herbert /  Michaël Llodra (Quarti di finale, ritiro)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (quarti di finale)

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (finale)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Open de Rennes 2012